Hickman peut désigner :

Patronyme 

 Arthur G. Hickman (1886-1930), musicien américain ;
 Cléo Hickman (1959-), footballeur brésilien ;
 Darryl Hickman (1931-), acteur américain ;
 Dwayne Hickman (1934-2022), acteur américain ;
 Howard C. Hickman (1880-1949), acteur, réalisateur, scénariste et dramaturge américain ;
 Jonathan Hickman (1972-), scénariste de comics américain ;
 Stephen Hickman (1949-2021), illustrateur américain ;
 Tracy Hickman (1955-), écrivain américain de fantasy ;
  (1894–1984), zoologiste australien ;
 William Miller Hickman III (1991-), dit MamboLosco, rappeur italien ;

Personnage de fiction 
 Yuma Hickman, mère d'Abraham Simpson.

Toponyme

Hickman, localité de Californie ;
 Hickman, ville du Kentucky ;
 Hickman, ville du Nebraska ;
 Comté de Hickman, comté situé dans l'État du Kentucky ;
 Comté de Hickman, comté situé dans l'État du Tennessee.

Le cratère Hickman, en Australie.